Jabal Umm ‘Ushayrāt är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Umm ‘Ushayrāt är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Umm ‘Ushayrāt är kuperad. Havet är nära Jabal Umm ‘Ushayrāt österut. Den högsta punkten i närheten är Gebel Ferani,  meter över havet,  km norr om Jabal Umm ‘Ushayrāt.  Det finns inga samhällen i närheten. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre